Jávor, magyar keresztnév
 Jávor, település Ukrajnában, a Kárpátontúli terület Volóci járásában
 jávor (faanyag), a juharból nyert faanyag
 jávorfa, a juharfa másik elnevezése
 jávorszarvas